У́лица Архите́ктора Щу́сева — улица на юге Москвы в Даниловском районе Южного административного округа к улице Льва Юдина.

Происхождение названия 
Улица (ранее Проектируемый проезд № 7015) получила название в марте 2016 года в честь выдающегося русского и советского архитектора, заслуженного архитектора СССР, лауреата четырёх Сталинских премий Алексея Щусева (1873—1949). Несколько улиц в районе бывшей промышленной зоны завода имени Лихачева («ЗИЛ») названы именами известных художников и архитекторов XX века.

Гранатный переулок носил имя улица Щусева в 1949—1992 годах.

Описание 
Улица начинается от Проектируемого проезда № 4965, проходит на юг, пересекает улицы Кандинского, Родченко, Татлина, Лентулова и Варвары Степановой; выходит на улицу Льва Юдина.

Нумерация домов не совсем обычна: дома, получившие адрес ул. Архитектора Щусева, д. 2 корп. 3 и д. 2 корп.4, отделены от улицы Архитектора Щусева другой улицей — Архитектора Голосова.

См. также 
 Музей архитектуры имени А. В. Щусева
 Улица Академика Щусева (Киев)
 Улица Щусева (Великий Новгород)

Примечания

Ссылки 
 Улицы в районе ЗИЛа получат имена художников и архитекторов. // mos.ru 1 марта 2016
 Правительство Москвы. Постановление. 1 марта 2016 г. N 60-ПП.

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2016 году